Ву́лиця Миха́йла Свєтло́ва (також Ву́лиця Свєтло́ва) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Вулиця Свєтлова — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Свєтлова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Михайла Свєтлова — вулиця в місті Київ.

Вулиці, названі на честь людей